

Personnalités portant ce patronyme 

 Alexander Ludwig (1992-), acteur canadien ;
 André Ludwig (1912-), supercentenaire français ;
 Bob Ludwig (1945?-), ingénieur du son américain ;
 Carl Ludwig (1816-1895), physiologiste allemand ;
 Christa Ludwig (1928-2021), artiste lyrique allemande ;
 Curt Ludwig ou Kurt Ludwig (1902-1989), homme politique allemand (NSDAP) et officier SS ;
 Daniel K. Ludwig (1897-1992), homme d'affaires américain ;
 Emil Ludwig :
Emil Ludwig (1881-1948), de son vrai nom Emil Cohn, écrivain allemand ;
Emil Ludwig (19?-), entraîneur de football, notamment au FC Aarau ;
 Erich Ludwig (19?-), joueur de rugby à XV allemand ;
 Ferdinand Ludwig (2000-), rameur d'aviron français ;
 Franz Ludwig Wind (1719-1789), sculpteur et ornemaniste suisse ;
 Hannah Ludwig (2000-), coureuse cycliste allemande
 Hubert Jacob Ludwig (1852-1913), biologiste marin allemand ;
 Karen Ludwig (1964-), femme politique canadienne ;
 Klaus Ludwig (1949-), pilote allemand ;
 Klaus-Dieter Ludwig (1943-2016), rameur d'aviron est-allemand ;
 Klemens Ludwig (1955-2022), écrivain allemand, spécialiste de l'Asie ;
 Kurt Ludwig ou curt Ludwig (1902-1989), homme politique allemand (NSDAP) et officier SS ;
 Laura Ludwig (1986-), joueuse allemande de beach-volley ;
 Leopold Ludwig (1908-1979), chef d'orchestre autrichien ;
 Max Ludwig (1896-1957), bobeur allemand ;
 Michael Ludwig (1972-), escrimeur autrichien ;
 Monika Ludwig (1966-), mathématicienne autrichienne ;
 Olaf Ludwig (1960-), cycliste allemand ;
 Otto Ludwig (1813-1865), écrivain allemand ;
 Otto Ludwig (1903-1983), monteur américain ;
 Richard Ludwig (1877-1946), joueur de rugby à XV allemand ;
 Salem Ludwig (1915-2007), acteur américain ;
 Stéphanie Ludwig (1972-), handballeuse française ;
  (1923-2013), botaniste et microbiologiste allemand, dont l’abréviation botanique officielle est W.Ludw.

Personnalités portant ce prénom 

Ludwig est un prénom allemand correspondant à Louis et Ludovic en français.

Voir aussi 
 Institut Ludwig pour la recherche sur le cancer
 Ludwig-Musser, un fabricant de batteries et d'instruments de percussion
 Ludwig von 88, un groupe de rock français
 Ludwig ou le Crépuscule des dieux, un film de Luchino Visconti de 1973
 Ludwig van B., un film américano-britannique réalisé par Bernard Rose, sorti en 1994

Patronyme germanique
Patronyme allemand
Patronyme lorrain
Patronyme alsacien